Бро́вин — русская фамилия. Известные носители:
 Бровин, Василий Александрович (род. 1982) — российский футболист, полузащитник.
 Бровин, Константин Петрович (1913—1991) — советский кинооператор и сценарист.



Примечания